Viktoria av Hessen-Darmstadt, född 5 april 1863 på Windsor Castle, Windsor, Berkshire, död 24 september 1950 på Kensington Palace, London, var från födseln prinsessa av Hessen, dotter till Ludvig IV av Hessen (1837-1892) och Alice av Storbritannien (1843-1878). 

Gift 1884 i Darmstadt med sin fars kusin Prins Ludvig av Battenberg, (1854-1921, från 1917 markis av Milford Haven).

Biografi 
Viktoria evakuerades till England under Preussens attack på Storhertigdömet Hessen 1866 och hjälpte till vid skötseln av de sårade under tysk-franska kriget 1870. Vid sin mors död i difteri 1878 fick hon överta rollen som mor åt sina syskon, under ledning av deras mormor, drottning Viktoria av Storbritannien. 

Hennes äktenskap med prins Ludvig av Battenberg var inte arrangerat utan ett kärleksförhållande. Paret möttes på släktträffar, förlovade sig 1882 och gifte sig 1884 mot hennes fars vilja, då han inte tyckte om att Ludvig härstammade från ett morganatiskt äktenskap och inte ville förlora Viktorias sällskap. Hon åtföljde därefter maken på hans olika militära uppdrag i Europa.    

Hon sägs ha varit frispråkig, rättfram samt allmänbildad och fick med åren allt mer radikala åsikter; hon läste böcker om allt från politik till arkeologi och undervisade själv sina barn. Hon var intresserad av arkeologi och hjälpte även själv till vid en arkeologisk utgrävning på Malta. Hon flög en zeppelinare 1906 och senare även ett biplan, vilket var riskabelt under denna tid.

1914 besökte hon sin syster Alexandra av Hessen (gift med Nikolaj II) i Ryssland och var sedan tvungen att fly tillbaka till Storbritannien vid första världskrigets utbrott; maken avskedades från engelska flottan på grund av sitt tyska ursprung och paret slog sig ned på Isle of Wight, där de 1917 avsade sig sina tyska titlar och erhöll nya brittiska adelstitlar. Hon flyttade i början av 1920-talet in på Kensington Palace i London, där hon blev en matriarkal gestalt inom Europas kungliga kretsar. Hon uppfostrade också sin dotterson Philip, efter att hennes dotter Alice insjuknat i schizofreni.    

Hennes opublicerade memoarer är en värdefull samtidskälla för forskare.

Barn
 Alice av Battenberg (1885-1969), gift 1903 med Prins Andreas av Grekland och Danmark, (1882-1944), föräldrar till Prins Philip, hertig av Edinburgh
 Louise Mountbatten, (1889-1965) gift 1923 med kung Gustaf VI Adolf av Sverige, (1882-1973)
 Georg Mountbatten, markis av Milford Haven (1892-1938) gift 1917 med grevinnan Nadesha de Torby
 Louis Mountbatten av Burma, (1900-1979), gift 1921 med lady Edwina Ashley, (1901-1960).

Antavla

Referenser

Noter 

Huset Hessen-Darmstadt
Födda 1863
Avlidna 1950
Kvinnor
Personer från Windsor, Berkshire